Vivarini je prezime venecijanske slikarske obitelji iz 15. stoljeća koji su vodili uspješnu slikarsku bottegu, a u njoj su radili;

Alvise Vivarini
Antonio Vivarini
Bartolomeo Vivarini

Vivarini